Friesenland kann sich beziehen auf:

 das Land der Friesen, siehe Friesland
 das Katapultschiff Friesenland (Schiff, 1937)
 das deutsche Küstenmotorschiff Friesenland (Schiff, 1938), das am 1. November 1965 bei Den Helder im Sturm sank